Bäck (plaats), een plaats in de gemeente Mora in het landschap Dalarna
Bäck (beek), een Zweedse beek in de gemeente Piteå
Axel Bäck, een Zweeds alpineskiër
Sven-Erik Bäck, een Zweeds componist, muziekpedagoog, dirigent en violist